Села:
 Обірки — Рівненська область, Сарненський район
 Обірки — Чернігівська область, Бахмацький район